Agriş két romániai település román neve:
 Egri, Szatmár megyében
 Ruhaegres, Kolozs megyében

Agris
 Agris, franciaországi település Charente megyében